Липник може да се односи на:

Југоисточна Европа:
 Липник (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ.
 Липник (Источни Стари Град), насеље у општини Источни Стари Град, Источно Сарајево, Република Српска, БиХ.
 Липник (Сански Мост), насеље у општини Сански Мост, Федерација БиХ, БиХ.
 Липник (Илијаш), насеље у општини Илијаш, Федерација БиХ, БиХ.
 Липник (Рибник), насељено мјесто у општини Рибник (на релацији Карловац - Чрномељ).
 Липник (планина), планина западно од Карловца јужно од истоименог насеља Липник у општини Рибник, поред ријеке Купе, на граници са Белом Крајином (покрајином у Словенији).
 Липник (рудник), некадашњи рудник олова и цинка код Љубовије у Мачванском округу у Републици Србији.

У Пољској:
 Липник (Грајево) (-{gmina Grajewo}-), насељено мјесто у сјевероисточној Пољској.
 Липник (Шучин) (-{gmina Szczuczyn}-), насељено мјесто у сјевероисточној Пољској.
 Липник (Ломжински) (-{powiat łomżyński}-), насељено мјесто у сјевероисточној Пољској.
 Липник (Лођ) (-{województwo łódzkie}-), насељено мјесто у централном дијелу Пољске.
 Липник (Малопољско) (-{województwo małopolskie}-), насељено мјесто у јужној Пољској.
 Липник (Опатовски) (-{powiat opatowski}-), насељено мјесто у јужној Пољској.
 Липник (Поткарпатје) (-{województwo podkarpackie}-), насељено мјесто у југоисточној Пољској.
 Липник (Пинчовски) (-{powiat pińczowski}-), насељено мјесто у јужној Пољској.
 Липник (Сташовски) (-{powiat staszowski}-), насељено мјесто у јужној Пољској.
 Липник (Шлеско) (-{województwo śląskie}-), насељено мјесто у јужној Пољској.

У Чешкој:
 Липњик на Бечви (-{Lipník nad Bečvou}-), насељено мјесто у округу Преров.
 Липњик (Млада Болеслав) (-{Mladá Boleslav}-), насељено мјесто у округу Млада Болеслав.
 Липњик (Требич) (-{Třebíč}-), насељено мјесто у округу Требич.

У Словенији:
 Липник (Требње), насељено мјесто на подручју општине Требње.
 Липник (Јулијске алпе), планински врх (1.867 -{m}-) у Јулијским алпама источно од Бовца.
 Липник (Велење), планински врх (486 -{m}-) источно од Велења.
 Липник (изнад Тухињске долине), планински врх (702 -{m}-) над Тухињском долином.
 Липник (Шкрбина), планински врх (536 -{m}-) сјеверно од насеља Шкрбина у западној Словенији.
 Липник (Подгорски крас), планински врх (508 -{m}-) у Подгорском красу у западној Словенији.
 Липник (Храстовље), планински врх (804 -{m}-) југоисточно од Храстовља у западној Словенији.